Натуральне число 1579
 1579 рік до нашої ери
 1579 рік нашої ери